Tatsuya Suzuki (Yokosuka, 1 de agosto de 1982) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no F.C. Tokyo.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo